Опейда Йосип Олексійович (нар. 21.04.1942, с. Лемешів, Холмське воєводство, Польща) — український вчений-хімік, доктор хімічних наук, професор.
 Опейда Алла Олександрівна (*24 квітня) — співачка, Заслужена артистка України, солістка-вокалістка вокального дуету «Душа Волині».